Football Club Vilnius foi um clube de futebol de Vilnius, capital da Lituânia.

O clube foi fundado inicialmente com o nome de Šviesa. Participou da primeira divisão lituana entre 2003 e 2006. Em 2007, a equipe disputou a segunda divisão, sendo extinta no ano seguinte.

Performance no Campeonato Lituano
 2006 - 7º
 2005 - 5º
 2004 - 8º
 2003 - 7º

Ligações externas
 Página da equipe no site ogol.com.br

Clubes de futebol fundados em 2003
Vilnius